PKR может означать:
 PKR — код пакистанской рупии по стандарту ISO 4217.
 PKR — код IATA для аэропорта Покхара близ одноимённого города в Непале.
 PKR — автомобильный код Кротошинского повята Великопольского воеводства (Польша).

См. также 
 ПКР